Luangwa  – fiume dello Zambia
Luangwa  – genere di cinodonti

Comuni dello Zambia
Luangwa  – capoluogo del distretto di Luangwa
Luangwa  – nel distretto di Chama
Luangwa  – nel distretto di Chilubi
Luangwa  – nel distretto di Isoka
Luangwa  – nel distretto di Kabwe
Luangwa  – nel distretto di Kitwe
Luangwa  – nel distretto di Mporokoso
Luangwa  – nel distretto di Nyimba